Silving ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Silving (1887–1948), österreichischer Musiker
 Helen Silving-Ryu (1906–1993), polnisch-US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin